Amerikai Egyesült Államok
La Grange (Illinois)
La Grange (Kalifornia)
La Grange (Texas)
 Franciaország
La Grange (Doubs)
egyéb
La Grange (dal)
Lagrange (egyértelműsítő lap)